RC Revenge Pro est un jeu vidéo de course développé par Acclaim Studios Cheltenham et édité par Acclaim Entertainment, sorti en 2000 sur PlayStation 2.

Système de jeu

Accueil 
Jeuxvideo.com : 14/20

Notes et références 

Jeu vidéo sorti en 2000
Jeu PlayStation 2
Jeu vidéo de course
Jeu vidéo développé au Royaume-Uni
Jeu Acclaim Entertainment